MNT est un sigle composé des trois lettres M, N et T, qui signifie :
 modèle numérique de terrain ;
 Mutuelle nationale territoriale ;
 Mesures non tarifaires ;
 Maladie non transmissible.

MNT est un code, qui signifie :
 tugrik, la monnaie de la Mongolie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

mnt peut faire référence à :
 /mnt, un répertoire des systèmes de fichiers Unix qui est utilisé pour les points de montages (voir Filesystem Hierarchy Standard) ; sur les distributions linux, c'est le répertoire /media qui est le répertoire de montage par défaut